

Sigle 
 Border Gateway Protocol  – protocollo di rete

Codici 
 BGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bongo (Gabon)
 bgp – codice ISO 639-3 della lingua baluchi orientale